El cultismo latino lacrimosa ("llorosa"), también presente como el filológicamente incorrecto lacrymosa, puede referirse a:

Música

Música clásica 
 Lacrimosa (Réquiem), parte final de la secuencia Dies Irae.
 Lacrimosa (Réquiem de Mozart)
 Lacrimosa (Réquiem de Berlioz)

Música popular 
 Lacrimosa, banda musical de estilo metal gótico alemana.
 Lacrimosa, sencillo del grupo japonés Kalafina compuesta por Yuki Kajiura.
 Lacrimosa, pieza del Requiem realizado por W. A. Mozart

Astronomía 
 Lacrimosa, asteroide.